Les paroisses de Montréal, Guillon, Sainte-Magnance constituent un regroupement paroissial de l'Église catholique, né du rapprochement des anciennes paroisses de Montréal, de Guillon et de Sainte-Magnance, dans le sud de l'Yonne.

15 villages et 17 églises lui sont rattachés. La principale église est la Collégiale Notre-Dame de Montréal, dans laquelle est célébrée la messe dominicale, ainsi que les grandes fêtes religieuses.

Organisation

Un prêtre est affecté au regroupement paroissial, avec le titre de curé. Il est nommé par l'archevêque de Sens-Auxerre.

Il est assisté par une équipe d'animation pastorale (E.A.P.) constituée de cinq laïcs ayant chacun en charge un pôle particulier :
 annonce de la foi et catéchèse
 liturgie
 solidarité et prière
 lien entre les villages et avec les autres paroisses
 affaires financières et matérielles

Un laïc de la paroisse, marié et père de famille, a été ordonné diacre en . Il assiste le curé, même si ce n'est pas sa principale mission.

La vie paroissiale est relayée par une feuille d'information, le Semeur, distribuée dans toutes les boîtes aux lettres des villages. La paroisse dispose également d'un site internet, hébergé par le Diocèse de Sens-Auxerre.

Les villages

Voir aussi

Liens externes 

  Site officiel de la paroisse
  Site officiel du patronage Don Camillo

Paroisse en France
Yonne